Das Wort Erawan kann sich beziehen auf

 einen Elefanten aus der indischen Mythologie, siehe Erawan
 einen brahmanischen Schrein in Bangkok, siehe Erawan-Schrein
 einen Nationalpark in der Provinz Kanchanaburi, Thailand, siehe Erawan-Nationalpark
 den Erawan-Wasserfall im Erawan-Nationalpark
 das Erawan-Museum in der thailändischen Provinz Samut Prakhan